Дискография американского рэпера ASAP Rocky состоит из трёх студийных альбомов, одного микстейпа, 42 синглов (в том числе 25 в качестве приглашённого исполнителя), семи промосинглов и 31 музыкального видео.

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные видео

См. также 

 Дискография ASAP Mob

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ASAP Rocky  на сайте AllMusic
 
 ASAP Rocky на сайте MusicBrainz

ASAP Rocky
ASAP Rocky
ASAP Rocky